Túnel de Tetuán puede hacer referencia a dos pasos subterráneos localizados en la ciudad de Santander (España):

 Túnel de Puertochico. Túnel urbano para el paso de vehículos y peatones.
 Antiguo túnel de Tetuán, también conocido como túnel de La Cañía y oficialmente como túnel del tren de Pombo. Paso subterráneo peatonal y ciclable, originalmente ferroviario.